I Get Along – singolo dei Pet Shop Boys del 2002
I Get Along – EP dei The Libertines del 2003